ББК — аббревиатура, может означать:

 ББК — Библиотечно-библиографическая классификация
 ББК — Беломорско-Балтийский канал
 ББК — Беломорско-Балтийский комбинат